Osoby:
 Renen Schorr – izraelski reżyser
 Bertie van Renen – południowoafrykański rugbysta
 Charlie van Renen – południowoafrykański rugbysta
 Eben van Renen – południowoafrykański pisarz

Inne:
 Renen – wyspa w Szwecji

Zobacz też:
 Rennen